A Copa da Ásia de 1964 foi a 3ª edição da Copa da Ásia.

A fase final foi em Israel, de 26 de maio a 9 de junho.

Fase final

Campeão

Artilharia

2 golos
 Mordechai Spiegler 
 Inder Singh 

1 golo
 Yohai Aharoni 
 Moshe Leon 
 Gidon Tish 
 K. Appalaraju 
 Sukumar Samajapati 
 Chuni Goswami  
 Seung-Ok Park 
 Soon-Myung Lee  
 HKG Li Kwok-Keung
|}

Ligações externas
Copa da Ásia 1964 em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
1964 no futebol